Durbridge est un patronyme porté notamment par :

 Francis Durbridge (1912-1998), scénariste et auteur britannique de roman policier et de roman d'espionnage ;
 Luke Durbridge (né en 1991), coureur cycliste australien spécialiste de la piste.

Homonymie de patronyme